Маргарита Петровна Фроман (,  — 24 марта 1970, ) — прима-балерина, хореограф, балетный педагог и оперный режиссёр.

Биография 
Отец — швед, мать — русская.

По окончании, в 1909 году, Московского императорского театрального училища была принята в труппу Большого театра в Москве, став партнёршей своего учителя В. Д. Тихомирова; исполняла партии Китри («Дон Кихот»), Сванильды («Коппелия»), феи Сирени («Спящая красавица»), Мери-Амон («Дочь Фараона» Минкуса), Генриетта («Раймонда») и др. Участвовала в антрепризе С. П. Дягилева в премьере балета «Синий бог» Рейнальдо Гана 13 мая 1912 года в театре Шатле — была среди главных исполнителей (наряду с В. Нижинским, Т. Карсавиной и Л. Нелидовой). В 1914 году была ангажирована С. П. Дягилевым для его балетной труппы, с которой отправилась в турне по Европе и Америке. Во время турне в 1916 году танцевала с В. Ф. Нижинским в балетах, поставленных М. М. Фокиным, — «Видение розы» и «Сильфиды». 

В 1916—1917 годах организовала собственное сольное турне в США, в том числе выступала в Нью-Йорке на сцене Метрополитен-опера. Вернувшись в Россию, застала революцию 1917 года и вместе с М. М. Мордкиным уехала в Крым. Из Крыма через Турцию выехала в эмиграцию; с 1921 года — в Югославии: прожила значительную часть жизни в Загребе. Вместе со своим братом Максом Фроманом организовала в Загребе балетную школу. В 1927—1931 годах работала в Белграде.

Во время приезда на гастроли в Загреб Московского художественного театра поставила балеты «Шахерезада» и «Половецкие пляски» из репертуара труппы Дягилева и удостоилось высокой оценки со стороны К. С. Станиславского. К приезду в Югославию Ф. И. Шаляпина она обновила в Загребской опере постановку «Бориса Годунова», заслужив самый лестный отзыв от певца. В Загребе ею были осуществлены постановки 28 балетов, в том числе русского классического наследия — «Лебединое озеро», «Коппелия», «Щелкунчик», «Раймонда», «Конёк-Горбунок». Часто выезжала для балетных постановок в Вену, Лондон, Милан и Париж.

В 1950 году переехала в США. До 1970 года занималась педагогической деятельностью в своей балетной студии. Она — профессор консерватории в Хартфорде и в университете Сторс (штат Коннектикут); была директором Института музыки в городе Вилимантике (штат Калифорния). 

Маргариту Петровну Фроман называют основателем Югославского балета, вдохновителем композиторов, впервые создавших национальные югославские балеты. Она поставила югославские балеты —- «Пряничное сердце» (1924, Загреб; 1927, Белград) и «Имбрек с носом» (1935, Загреб; 1937, Белград) Барановича, «Охридская легенда» Христича (1947, Белград).

Среди её учеников — М. Славенска, А. Ройе.

Примечания

Литература 
 Е. А. Александров Фроман Маргарита Петровна // Русские в Северной Америке. — Хэмден (США)—Сан-Франциско (США)—Санкт-Петербург (Россия), 2005.
 Театральная энциклопедия. Том 5. — М.: Советская энциклопедия, 1967.
Григорьев С.Л. Балет Дягилева 1909-1929. М. АРт СТД РФ, 1993. - 383 с., илл. - (Ballet Russes).

Ссылки 
 Дюкина Е. Н. Биографическая справка
 Биографическая справка

Артисты балета по алфавиту
Артисты балета Российской империи
Артисты балета Югославии
Артисты балета XX века
Балетные педагоги по алфавиту
Балетные педагоги Югославии
Балетные педагоги США
Балетные педагоги XX века
Выпускники Московского императорского театрального училища
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Русские в Хорватии